Дэнс Дэнс Революшн — серия танцевальных видеоигр от Konami Digital Entertainment, Inc.
 Российское движение демократических реформ — избирательный блок, участвовавший в выборах в Госдуму в 1993 г.
Ддр — другие доходы.

См. также 
DDR